La selecció d'handbol de Croàcia és l'equip format per jugadors croats d'handbol que representa la Federació Croata d'handbol en les competicions internacionals organitzades per la Federació Internacional d'Handbol (FIH) o pel Comitè Olímpic Internacional (COI). És un dels equips més premiats a nivell internacional amb un campionat del món, un subcampionat europeu i dues medalles d'or als Jocs Olímpics.

Jugadors per al Mundial del 2013

Historial

Jocs Olímpics

Campionats d'Europa

Campionats del Món 

Handbol a Croàcia
Seleccions d'handbol